Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Terry Moor e Eliot Teltscher 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Pat Du Pré /  Bruce Manson (semifinali)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (finale)
 Ross Case /  Jaime Fillol (Campioni)
 Mike Cahill /  Christopher Mottram (secondo turno)

 Steve Krulevitz /  Peter Rennert (quarti di finale)
 Emilio Montano /  John Whitlinger (quarti di finale)
 Jim Delaney /  Sashi Menon (primo turno)
 Tom Gullikson /  George Hardie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1980